Jorge Gutiérrez (1975-), réalisateur et animateur mexicain ;
Jorge Gutiérrez (1975-), boxeur cubain ;
Jorge Gutiérrez (1988-),  joueur de basketteur mexicain.